104. længdegrad kan henvise til:

 104. vestlige længdekreds
 104. østlige længdekreds